Regne d'Agwe, antic regne en el modern Benín i en part a Togo.
 Agwe (Benín), població de Benín